Blutturm bezeichnet:
 Blutturm (Bern), im 15. Jahrhundert errichteter Turm der Stadtmauer von Bern
 Blutturm (Neuss), im 13. Jahrhundert errichteter Turm der Stadtmauer von Neuss